Mulka ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Mulka (1895–1969), deutscher SS-Hauptsturmführer und Adjutant des Kommandeurs im KZ Auschwitz-Birkenau
 Rolf Mulka (1927–2012), deutscher Segler

sowie ein Ort:
 Mulka (Australien), ein Ort in Südaustralien
Siehe auch:
 Mullca